fogadó, út melletti szállás átutazó vendégek számára
 Fogadó, Pécs városrésze